Riedbächlein oder Riedbächle ist der Name folgender Gewässer in Süddeutschland:
 Riedbächlein (Milz), linker Zufluss der Milz zwischen der Neu- und der Linsenmühle, Gemeinde Aubstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Baden-Württemberg:
 Riedbächle (Benzenbach), rechter Zufluss des Benzenbachs bei Rappoltshofen, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall
 Riedbächle (Hohlebach), linker Zufluss des Hohlebachs (zum Rhein) in Liel (Schliengen), Landkreis Lörrach
 Riedbächle (Mauchenbächle), rechter Zufluss des Mauchenbächle (zum Hohlebach, zum Rhein) in Mauchen (Schliengen), Landkreis Lörrach

Siehe auch:
 Riedbach